Филинов — славянская фамилия, образованная от имени Филин:
 Филинов, Борис Владимирович (род. 1954) — советский и российский живописец, график.
 
 
 Филинов, Константин Прокофьевич (1911—1978) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Филинов, Юрий Витальевич (1948—2018) — советский и российский журналист, сценарист.